Torrecilla del Rebollar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrecilla del Rebollar (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Torrecilla del Rebollar (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar